Radio 105 steht für:

 Radio 105 (Italien), einen italienischen Radiosender
 20 Minuten Radio, einen Schweizer Radiosender, vormals Radio 105